William Renshaw ha battuto in finale Harry Sibthorpe Barlow 3–6, 5–7, 8–6, 10–8, 8–6 nel torneo preliminare e ha battuto il detentore del titolo Ernest Renshaw 6–4, 6–1, 3–6, 6–0 nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1889